Wassili Tichonow (russ. Василий Тихонов) ist der Name folgender Personen:

* Wassili Nikolajewitsch Tichonow (1909–1987), sowjetischer Dressurreiter 
 Wassili Pawlowitsch Tichonow (* 1960), russischer Ruderer 
 Wassili Wiktorowitsch Tichonow (1958–2013), russischer Eishockeyspieler und -trainer